Odontosabula är ett släkte av tvåvingar. Odontosabula ingår i familjen vedflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vedflugor
Odontosabula